

Фамилия 
 Казбеги, Александр (1848—1893) — грузинский писатель.

Топоним 
 Казбеги — название пгт Степанцминда в 1921—2007 годах.